Menini ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandre Menini (* 1983), französischer Rugby-Spieler 
 Joaquín Menini (* 1991), argentinischer Feldhockeyspieler und Olympiateilnehmer 
 Rubén Menini (1924–2020), argentinischer Basketballspieler und Olympiateilnehmer